Rodrigo Goñi puede referirse a:
 Rodrigo Goñi Romero (1962): contador y político uruguayo perteneciente al Partido Nacional.
 Rodrigo Goñi Reyes (1967): abogado y político uruguayo perteneciente al Partido Nacional.